Ženská čtyřhra Qatar Total Open 2021 probíhala v první polovině března 2021. Do deblové soutěže katarského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájkyněmi titulu byl tchajwansko-český pár Sie Su-wej a Barbora Strýcová, který se turnaje neúčastnily.

Na tenisový okruh se po mateřské pauze vrátila bývalá světová jednička ve čtyřhře žen Jelena Vesninová z Ruska, když nastoupila do prvního turnaje od French Open 2018. Po boku Němky Laury Siegemundové dohrála ve čtvrtfinále. 

Vítězem se stal druhý nasazený, americko-nizozemský pár Nicole Melicharová a Demi Schuursová, který ve finále zdolal rumunsko-lotyšské nenasazené duo Monicu Niculescuovou s Jeļenou Ostapenkovou. Po dvousetovém průběhu 6–2 a 2–6 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–8]. Obě šampionky tak získaly 470 bodů do žebříčku WTA. Společně vybojovaly druhou trofej, když navázaly na triumf ze Štrasburku. Melicharová si připsala devátý deblový titul na okruhu WTA Tour a pro Schuursová to bylo třinácté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
  Barbora Krejčíková /  Kateřina Siniaková (semifinále)
  Nicole Melicharová /  Demi Schuursová (vítězky)
  Šúko Aojamová /  Ena Šibaharaová (1. kolo)
  Anna Blinkovová /  Gabriela Dabrowská (čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Qatar Ladies Open
Tenis v Kataru v roce 2021
WTA Tour 2021